Села:
 Плехів — Житомирська область, Житомирський район, Черняхівська селищна громада
 Плехів — Полтавська область, Оржицький район, Плехівська сільська рада